Унгурень () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Унгурень.
 Унгурень () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Унгурень.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Тетерешть.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Мунтень.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бредулец.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Валя-Яшулуй.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бутіману.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корбій-Марі.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корнешть.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Драгомірешть.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Філіпештій-де-Тирг.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Гергіца.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Ваду-Сепат.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Герчешть.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Денешть.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Топана.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Купшень.
 Унгурень () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Ністорешть.